Reẖovot (engelska: Rehovot, hebreiska: רחובות) är en ort i Israel.   Den ligger i distriktet Centrala distriktet, i den centrala delen av landet. Reẖovot ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Reẖovot är platt, och sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Har Tenufa,  meter över havet,  km sydost om Reẖovot. Runt Reẖovot är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ashdod,  km sydväst om Reẖovot. Runt Reẖovot är det i huvudsak tätbebyggt.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Centrala distriktet